Битва при Іссі 333 до н. е.
 Битва при Іссі (194)
 Битва при Іссі (622)

В мистецтві
 Битва при Іссі (мозаїка)
 Битва Александра при Іссі